Maupertuis (Frans, uitspraak mopertwie) kan betrekking hebben op:
Pierre Louis de Maupertuis (1698–1759), Frans wiskundige en astronoom.
de Slag van Maupertuis, een veldslag uit de Honderdjarige Oorlog.
Malpertuus, de burcht van Reinaert de Vos.
In Frankrijk komt het toponiem Maupertuis onder wel 17 verschillende spellingen zeker 180 keer voor. In Wallonië, Vlaanderen en Nederland helemaal niet:
Mauperthuis in het departement Seine-et-Marne.
Maupertuis (Manche) in het departement Manche.
Maupertus-sur-Mer in het departement Manche.
Nouaillé-Maupertuis in het departement Vienne.